«Нале́во от ли́фта» () — французская комедия положений с Пьером Ришаром в главной роли.

Сюжет 
Ян и Борис живут по соседству. Ян (Пьер Ришар) — застенчивый художник, давно влюблённый в красивую замужнюю блондинку Флоранс Арно (Фанни Коттансон). Он долго не решался пригласить её на свидание, но, в конце концов, на своём вернисаже, решился. На этом же вернисаже появляется темпераментный сосед Яна, тоже художник, Борис (Ришар Боренже). Он совсем измучил свою жену, молодую красавицу Еву (Эммануэль Беар), постоянным недоверием и ссорами, и сейчас снова учинил скандал, приревновав её к кому-то из посетителей.

В день свидания Яна случилось так, что Борис забыл свой кейс, и его полуголая жена выбежала за ним с кейсом к лифту. Дверь квартиры Бориса и Евы постоянно захлопывалась от сквозняков, что случилось и в этот раз. Полуобнажённой красотке больше ничего не остаётся, как искать убежища в квартире Яна. Чтобы помочь соседке, Ян лезет на соседский балкон, однако тут на пороге возникает Борис, который вспомнил о кейсе. А в квартиру Яна в этот же момент звонит его возлюбленная, на звонок которой отвечает Ева и нечаянно даёт понять собеседнице, что она раздета.

Борис приходит в ярость при виде Яна в своей квартире, Яну едва удаётся сбежать.

Но это всего лишь начало весьма курьёзной ситуации, всё начинает быстро закручиваться. Из-за непрекращающегося скандала возникает масса забавных ситуаций и недоразумений. Борис устраивает целый театр сюр, в который оказались втянуты Ян, Флоранс, её муж, друг Яна, двое полицейских, а также чернокожая горничная Марилда, которая вдобавок оказалась любовницей Бориса.

В итоге всё закончилось хорошо. Борис попросил прощения у жены, пожелал удачи Марилде в её личной жизни, которую решил утешить друг Яна. Флоранс, уличив мужа в очередной измене, разводится с ним, и они с Яном наконец воссоединились. 

 	
На лицензионном DVD фильм в России выпустила фирма «CP Digital».

В ролях 
 Пьер Ришар — Ян, художник
 Ришар Боренже — Борис, сосед Яна
 Эммануэль Беар — Ева, супруга Бориса
 Фанни Коттансон — Флоранс, подруга Яна
 Мишель Кретон — полицейский
 Эрик Блан — негр-полицейский
 Эдуар Молинаро — человек у лифта

Ссылки 
 

Кинокомедии 1988 года
Кинокомедии Франции
Фильмы Франции 1988 года
Фильмы Эдуара Молинаро